Tianjin peut signifier :
 Tianjin, une des quatre municipalités autonomes chinoises ;
 Tianjin, un astérisme de l'astronomie chinoise.